Джамель Айнауї — французький борець греко-римського стилю, срібний та бронзовий призер чемпіонатів Європи, срібний призер Кубка світу, учасник Олімпійських ігор.
 Юнес Ель-Айнауї — марокканський професійний тенісист.